Шасањ може да се односи на:

 Шасањ (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шасањ (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шасањ (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шасањ“